Михаи́л Васи́льевич Аре́нский (наст. фамилия Агапов;  — 15 мая 1980) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.

Биография 
Михаил Васильевич Аренский (наст. фамилия Агапов) родился а. Учился в Московском Сокольническом городском 3-х классном училище, с 1906 года — в 4-ой Московской казённой гимназии. В 1910 году семья переехала в Новороссийск. В 1915 году поступил на юридический факультет Московского университета, но в 1916 году был призван в действующую армию.  

В 1922 году прошёл конкурс на актёра во Второй театр Украинской советской республики имени В. И. Ленина в Киеве (сейчас Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки). В 1928—1935 годах работал в Новосибирском театре «Красный факел».

С 1936 года играл в Куйбышевского театра драмы имени М. Горького, сыграл более 200 ролей советской и классической драматургии. Был режиссёром спектакля «Чужая тень» К. Симонова (постановщик — М. Гершт), снимался в фильме Куйбышевской студии телевидения «Старик в потёртой шинели». В 1942—1948 годах руководил любительским театром клуба имени Дзержинского. Член КПСС с 1953 года.

Умер 15 мая 1980 года.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (24 декабря 1951).
 Народный артист РСФСР (23 ноября 1957).

Работы в театре

Актёр 
 «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина — Кречинский
 «Бесприданница» А. Островского — Кнуров
 «Дон Карлос» Ф. Шиллера — Король Филипп
 «Король Лир» У. Шекспира — Король Лир
 «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони — Кавалер
 «Русский вопрос» К. Симонова — Макферсен
 «Персональное дело» А. Штейна — Черногубов
 «Порт-Артур» Степанова и Попова — Макаров
 «Дети солнца» М. Горького — Чепурной
 «Мещане» М. Горького — Тетерев
 «Последние» М. Горького — Иван Коломийцев
 «Ревизор» Н. Гоголя — городничий
 «Крылья» А. Корнейчука — Дремлюга
 «Третья патетическая» Н. Погодина — Гвоздилин

Режиссёр 
 «Чужая тень» К. Симонова (постановщик — М. Гершт)

Фильмография 
  — Старик в потёртой шинели (короткометражный) — ''Пётр Степанович Гаврилов, отставной полковник царской армии

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С.С. Мокульский - М.: Советская энциклопедия, 1961. - 1214 стб. с илл., 12 л. илл.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»
Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького
Члены КПСС